WoT або WOT може означати:

 Wot (musical instrument), круглий інструмент використовується у Лаосі та Таїланді.
 Wot, Непал
 WOT Services, безкоштовний додаток до браузеру, яка попереджає Інтернет-користувача під час пошуку інформації або здійснення покупок про сайти з низькою репутацією.
 Wat (food) або wot, Еритрейське та Ефіопське тушковане м'ясо.
 World of Tanks,  білоруська відеогра.
 "Wot?", пісня, написана Кептеном Сенсіблом.
 Currie Wot, Британський біпланійний одномісний літак 1930 року.
 War on Terror, глобальний конфлікт з ісламським тероризмом після нападів 11 вересня 2001 року.
 Wheel of time, цикл літературних творів американського письменника Роберта Джордана в стилі епічної фентезі.